

België
 Sint-Gabriëlkerk (Marolle), kerk in Marolle (Kruisem), Oost-Vlaanderen

Nederland
 Sint-Gabriël (Haastrecht), klooster met kerk in Haastrecht, Zuid-Holland
 Sint-Gabriëlkerk (Haseldorf), kerk in Haseldorf, Sleeswijk-Holstein